Le terme Wetetnagami peut se référer à:

Toponymes
Rivière Wetetnagami, un affluent du lac Nicobi coulant au Québec, au Canada, en chevauchant les régions administratives de l'Abitibi-Témiscamingue (Senneterre (ville)) et du Nord-du-Québec (Eeyou Istchee Baie-James (municipalité).
Lac Wetetnagami, un plan d'eau traversé par la rivière Wetetnagami, situé au cœur de la réserve de biodiversité projetée du Lac Wetetnagami, dans Senneterre (ville), dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Réserve de biodiversité projetée du Lac Wetetnagami, dans Senneterre (ville), dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.